Сезон 1997 — 2-й в новой истории ФК «БАТЭ», который клуб провёл в Первой лиге чемпионата Белоруссии по футболу. Заняв по итогам сезона второе место, команда вышла в Высшую лигу. В розыгрыше Кубка Белоруссии по футболу 1997—1998 команда вышла в 1/4 финала, которая прошла весной 1998 года.

Первая лига

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
7-й чемпионат Белоруссии. Первая лига (Д2). Итоговое положение.

Кубок Белоруссии 1997—1998

Игры и голы 

|}

Примечания 

1997
БАТЭ